4Ever — збірка найкращих хітів американського виконавця Prince, представлена 22 листопада 2016 року. Це перший реліз після смерті музиканта 21 квітня 2016 року.

Збірка складається із 2 дисків, які містять 40 композицій, створених під роботи музиканта із Warner Bros. Records. До збірки увійшли записи із всіх альбомів Prince, записаних протягом 1978—1992 років. Це перша збірка музиканта, яка містить його хіт «Batdance» із саундтреку до фільму Бетмен 1989 року, а також перший офіційний реліз композиції «Moonbeam Levels», яка раніше видавалась лише на бутлеґах у низькій якості. Композиція була записана у 1982 році під час сесій для альбому «1999», а згодом планувався її випуск у невиданому альбомі Rave unto the Joy Fantastic.

Список композицій

Примітки